Улица Малайчука — одна из улиц Железнодорожного района города Гомеля.

Названа в 1967 году в честь М. Ф. Малайчука, ранее называлась Безымянный проезд. Начинается от улицы Советской, и потом плавно перетекает в ул. Крупской в районе железнодорожного моста. Протяжённость 1095 м. Одна из транспортных магистралей города. Современный облик улицы формировался в 1960—70-е годы. Застроена преимущественно 5- и 9-этажными жилыми домами.

Пересекает улицы 
 Советскую
 Юбилейную
 Крупской

На улице расположены 
 здание Водоканала
 2-а магазина
 Профессиональный Лицей Строителей

Малайчука
Железнодорожный район (Гомель)